Anshan steht für:

 Anshan (Liaoning) (鞍山市), eine Großstadt in der chinesischen Provinz Liaoning
 Anshan (Magong) (案山里), ein Stadtbezirk der Stadt Magong in der Republik China auf Taiwan
 Anshan (Xinning) (安山乡), eine Gemeinde des Kreises Xinning der Stadt Shaoyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Anshan (Yanshou) (安山乡), eine Gemeinde des Kreises Yanshou der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Anschan (Persien) (نشان), eine persische Stadt und ein Königreich im ersten Jh. vor Christus, heute archäologischer Fundplatz
 Anshan Iron and Steel Group, ein chinesisches Unternehmen der Stahlerzeugung

ko:안산